Humala est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Humala, village de la commune de Harku et du comté de Harju en Estonie.

Homonymie 

 Isaac Humala Núñez (1931-), avocat et homme politique péruvien ;
 Ollanta Humala (1962-), militaire et homme d'État péruvien.

Patronyme hispanique